Ombú puede referirse a:

 Ombú, especie vegetal de la familia de las Phytolaccaceae; 
 El Ombú, colonia menonita en Uruguay;
 Batalla de Ombú, episodio militar entre Brasil y Argentina en el siglo XIX;
 Combate de Ombú (1867), enfrentamiento armado ocurrido durante la guerra de la Triple Alianza el 24 de septiembre de 1867; 
 Cuchilla del Ombú, localidad del departamento de Tacuarembó, Uruguay;
 Ombú (1956-2022), seudónimo del caricaturista uruguayo Fermín Hontou;
 Ombú, junta de gobierno de la provincia de Entre Ríos en Argentina.